When in Rome peut faire référence à :
un proverbe (« when in Rome, do as the Romans do »), dont l'origine est attribuée à Ambroise de Milan () ; voir l'expression à Rome, fais comme les Romains sur le Wiktionnaire.
When in Rome, film américain réalisé par Clarence Brown en 1952, avec Van Johnson, Paul Douglas, Joseph Calleia ;
When in Rome, film américain réalisé par Steve Purcell en 2002, avec Mary-Kate et Ashley Olsen ;
When in Rome (C'était à Rome en français), film américain réalisé par Mark Steven Johnson en 2010, avec Kristen Bell, Alexis Dziena, Jon Heder, Anjelica Huston.